Last Night on Earth peut faire référence à:
 Last Night on Earth, chanson de U2
 Last Night on Earth: Live in Tokyo
 Last Night on Earth, chanson de 21st Century Breakdown
 , album de Noah and The Whale sorti en 2011.